Kipushi kan syfta på följande platser:

Kongo-Kinshasa 

 Kipushi, Haut-Katanga, 
 Kipushi (territorium), Haut-Katanga, 
 Kipushi (gruva), Haut-Katanga,